Фрейшу () — топонимы в Португалии:

 Фрейшу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда. Является составной частью муниципалитета Алмейда.
 Фрейшу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту. Является составной частью муниципалитета Марку-де-Канавезеш.
 Фрейшу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу. Является составной частью муниципалитета Понте-де-Лима.

Фамилия 
 Фрейшу, Марселу (род. 1967) — бразильский политик

См. также 
 Фрейшу-да-Серра
 Фрейшу-де-Байшу
 Фрейшу-де-Нуман
 Фрейшу-де-Сима
 Фрейшу-де-Эшпада-а-Синта
 Фрейшу-ди-Эшпада-а-Синта